Эбен:

 Э́бен — коммуна в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.
 Эбен — общее название ценных пород древесины некоторых деревьев семейства Эбеновые.

Фамилия:
 Эбен, Жан-Франсуа (1721—1763) — французский мастер-мебельщик.
 Эбен, Петр (1929—2007) — чешский композитор.